Кониев — фамилия. Известные носители:

 Кониев, Александр Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан; 6 марта 1916.
 Кониев, Владимир Григорьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 17 января 1916 (посмертно).

См. также 
 Конев
 Кониашвили